Рогољи могу да буду:

 Рогољи (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Горњи Рогољи, насеље у општини Окучани, Република Хрватска
 Доњи Рогољи, насеље у општини Окучани, Република Хрватска